Miejscowości w USA:
 Meadville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Franklin
 Meadville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Meadville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford